Gilde steht für:

 Gilde (Biologie), eine Gruppe von Arten
 Gilde (Müden), Ortsteil der Gemeinde Müden (Aller), Landkreis Gifhorn
 Gilde Brauerei in Hannover
 Die Gilde, eine Computerspiel-Reihe des Spieleentwicklers 4HEAD Studios

Körperschaften:
 Gilde (Berufsverband), ein Zusammenschluss von Händlern oder Handwerkern
 Zusammenschluss erwachsener Pfadfinder, siehe Verband Deutscher Altpfadfindergilden
 Gilde freiheitlicher Bücherfreunde, eine anarchosyndikalistische Buchgemeinschaft
 Gilde Soziale Arbeit, ein Zusammenschluss von Frauen und Männern aus der Jugendbewegung
 Zusammenschluss von Spielern in einem Computerspiel, zumeist Rollenspiel, siehe Clan (E-Sport)

Gilde ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Gilde (* 1946), deutscher Politiker
 Werner Gilde (1920–1991), deutscher Techniker

Siehe auch: